Il singolare del Copa Colsanitas 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Patricia Wartusch era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Mariana Díaz Oliva.

Paola Suárez ha battuto in finale 6–4, 6–2  Rita Kuti-Kis.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Paola Suárez (campionessa)
  Corina Morariu (secondo turno)
  Ángeles Montolio (secondo turno)
  Tathiana Garbin (primo turno)

 Marta Marrero (primo turno) 
 Rita Kuti-Kis (finale) 
 Sylvia Plischke (primo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Copa Colsanitas 2001